Membrillera puede referirse a:

 el municipio español de Membrillera en la provincia de Guadalajara; o
 el nombre común de la planta Cydonia oblonga.